Autolýza může být:
 autolýza (biologie) – samovolný rozklad biologického materiálu
 autolýza (chemie) – ve smyslu autoionizace
autoionizace vody